Bustos steht für:

 Bustos, Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Bulacan
 Bustos (Oliveira do Bairro), portugiesischer Ort und eine ehemalige Gemeinde
 Bustos (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort